Об'єкти NGC
Кит (сузір'я)
Галактики